Sahu (lud)
 język sahu